Station Bunde (Nederland), een spoorwegstation in de Limburgse plaats Bunde.
 Station Bunde (Ostfriesl), een voormalige spoorweghalte in de Duitse plaats Bunde.
 Station Bünde (Westf), een spoorwegstation in de Duitse plaats Bünde.